linie metra:
 U6 w Berlinie
 6 w Paryżu